Speziallager steht für:
 Speziallager (Logistik), Ober- und Sammelbegriff in der Lagerlogistik
 „Speziallager“; von 1945 bis 1950 in Deutschland existierende Lager des sowjetischen NKWD zur prophylaktischen Arrestierung von feindlichen Zivilpersonen
 Speziallager Nr. 4
 Speziallager Nr. 7
 als Bierart Speziallager, ein besonders gebrautes Lagerbier

Siehe auch:
 Lager